Kastgrundet kan syfta på:

Finland 

 Kastgrundet, Vörå, Österbotten,  (3 ha)
 Kastgrundet (Saltvik, Åland),  (3 ha)